Kmet je lahko:

kmet - oseba, ki se preživlja s kmetijstvom
kmet - šahovska figura
Kmet - priimek